Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 64 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 10 по 21 августа в Риоцентро (павильон 6). В соревнованиях примут участие 28 спортсменов из 28 стран. Действующий олимпийский чемпионом в данной дисциплине кубинец Роньель Иглесиас принимал участие в Играх 2016 года, однако выступал в весовой категории до 69 кг. Впервые с 1980 года боксёры на Олимпийских играх выступали без защитных шлемов.

Олимпийским чемпионом 2016 года стал серебряный призёр чемпионата мира 2015 года узбекистанец Фазлиддин Гаибназаров, победивший в финальном поединке раздельным решением судей победил азербайджанского боксёра кубинского происхождения Лоренсо Сотомайора. Бронзовые медали получили действующий чемпион мира россиянин Виталий Дунайцев и немецкий боксёр армянского происхождения Артём Арутюнян.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты на сайте Sports-reference.com
 Результаты на сайте Olympedia.org